Serie A i fotboll 1947/1948 vanns av Torino FC.

Tabell

Anmärkningslista

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

Fotnoter 

1947 i Italien
1948 i Italien
Fotbollssäsongen 1947/1948
1947/1948